Sidojadi (Bukit Malintang), een plaats in Indonesië
Sidojadi (Darul Makmur), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing